Le nom de Kensington correspond à de nombreux toponymes, mais peut aussi désigner d'autres choses.

Toponymes

Afrique du Sud 
 Kensington, South Africa (Johannesburg) ;
 Kensington, Cape Town, South Africa.

Australie 

 Kensington (Nouvelle-Galles du Sud) ;
 Kensington (Australie-Occidentale) ;
 Kensington (Victoria) ;
 Kensington (Australie-Méridionale).

Canada 
 Kensington quartier du centre de Calgary (Alberta) ;
 Kensington Market à Toronto, Canada ;
 Kensington (Île-du-Prince-Édouard), ville de l'Île-du-Prince-Édouard.

États-Unis 
Kensington est le nom de nombreux lieux aux États-Unis, qui doivent en général leur nom au quartier de Londres :
 Kensington (Californie) ;
 Kensington (Connecticut) ;
 Kensington (Illinois) ;
 Kensington (Kansas) ;
 Kensington (Maryland) ;
 Kensington (Michigan) ;
 Kensington (Minnesota) ;
 Kensington, une localité du comté de Rockingham dans le New Hampshire,
 Kensington (New York) et Kensington (Brooklyn) ;
 Kensington (Ohio) ;
 Kensington (Philadelphie).

Nouvelle-Zélande 
 Kensington une banlieue de Whangarei dans l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande ;
  est une banlieue de Dunedin,dans l' Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Royaume-Uni 
 le Royal Borough de Kensington et Chelsea, un borough de Londres, comprenant entre autres les districts suivants :
 Kensington (Londres) à Londres,
 Kensington Gardens également à Londres,
 voir aussi Palais de Kensington,
 South Kensington ;
 la station de métro High Street Kensington a son entrée dans la Kensington Arcade ;
 le district de West Kensington dans le borough de Hammersmith et Fulham
 la circonscription de Kensington dans le Grand Londres ;
 Kensington, à Liverpool.

Divers 
Kensington peut également désigner :
 Kensington, groupe de musique néerlandais
 Kensington Technology Group, une entreprise de périphériques informatiques
 Encoche de sécurité Kensington, un système permettant de protéger contre le vol divers équipements, en particulier des PC portables
 Kensington, un jeu de société
 Kensington Books
Kensington Vestry Hall, bâtiment historique de Londres.
 South Kensington, long métrage de Carlo Vanzina sorti en 2001

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis